U-turn of U-bocht (navigatie), in het verkeer omkeren, een draai van 180 graden maken.
U Turn (film), 1997 misdaadfilm
U-turn (politiek)  ook wel flipflop, begrip uit de Engelse politiek: een plotselinge ommedraai in beleid maken.